de la Tour oder de La Tour (französisch für „vom Turm“) ist der Familienname folgender Personen:
 Anne de La Tour († 1524), französische Adlige, Comtesse d’Auvergne, Duchess of Albany
 Bernard de La Tour (1306–1361), französischer Kardinal

 Elvine de La Tour (1841–1916), Stiftungsgründerin
 Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne, Kardinal de Bouillon (1643–1715), französischer Prälat
 Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon (1668–1730), französischer Adliger, Großkammerherr von Frankreich
 Frances de la Tour (* 1944), britische Schauspielerin
 François II. de La Tour (1497–1532), französischer Adliger, Diplomat und Militär, Gouverneur von Île-de-France
 Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne (1605–1652), Herzog von Bouillon und französischer General
 Frédéric-Séraphin de La Tour du Pin Gouvernet (1759–1837), französischer Offizier, Staatsbeamter und Diplomat
 Georges de La Tour (1593–1652), französischer Maler des Barock
 Hadelin de La Tour du Pin Chambly de La Charce (* 1951), französischer Botschafter

 Jean de La Tour (Kardinal) († 1374), französischer Adliger und Kardinal
 Jean de La Tour (1467–1501), französischer Adliger
 Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (1773–1826), französischer Botaniker und Ornithologe
 Jean-Frédéric de La Tour du Pin Gouvernet (1727–1794), französischer Offizier und Politiker
 Madeleine de La Tour d’Auvergne  (1495–1519), Mutter von Katharina von Medici

 Maurice Quentin de La Tour (1704–1788), französischer Maler
 Théophile Malo Corret de la Tour d’Auvergne (1743–1800), französischer Offizier

Siehe auch:
 La Tour d’Auvergne, französische Adelsfamilie
 La Tour du Pin, französisches Adelsgeschlecht
 La Tour-Maubourg
 La Tour
 Latour